

Persone 
Alessandro Blasi (1992) – pallavolista italiano
Andrea Blasi (1965-2002) – cestista italiano
Antonio Blasi (1646-1732) – militare italiano
Brian Blasi (1996) – calciatore argentino, di ruolo difensore 
Francesco Blasi (1937) – biologo italiano
Gianfranco Blasi (1958) – funzionario e politico italiano
Ilary Blasi (1981) – showgirl e conduttrice televisiva italiana
Manuele Blasi (1980) – ex calciatore italiano
Rosa Blasi (1972) – attrice statunitense di origine italiana
Sanzio Blasi (1895-1972) – scultore italiano
Silverio Blasi (1921-1995) – regista e attore italiano
Umberto Blasi (1886-1938) – maratoneta italiano

Pagine correlate 
 Di Blasi